Skupina H je jedna od sedam skupina kvalifikacija za EP u Francuskoj 2016. 23. veljače 2015. su u Nici izvučene reprezentacije za skupinu H.

{| style="font-size:88%;"
|-
|valign=top|

 Hrvatskoj je oduzet 1 bod.

Utakmice 

 9. rujna 2014.
  –  2:0
  –  1:2
  –  0:2

 10. listopada 2014.
  –  0:1
  –  2:1
  –  0:3

 13. listopada 2014.
  –  2:1
  –  0:1
  –  6:0

 16. studenoga 2014.
  –  0:1
  –  1:1
  –  1:1

 28. ožujka 2015.
  –  5:1
  –  2:2
  –  2:0

 12. lipnja 2015.
  –  1:1
  –  0:1
  –  0:0

 3. rujna 2015.
  –  0:0
  –  0:1
  –  1:0

 6. rujna 2015.
  –  2:2
  –  2:0
  –  1:0

 10. listopada 2015.
  –  1:3
  –  2:0
  –  3:0

 13. listopada 2015.
  –  2:0
  –  2:1
  –  0:1

Izvori

Vanjske poveznice
 Službena stranica Europskog prvenstva 

 2016 H